Ozërskij rajon  è il toponimo che indica due rajon della Russia:
 Ozërskij rajon nell'Oblast' di Kaliningrad
 Ozërskij rajon nell'Oblast' di Mosca

Pagine correlate 

 Ozërsk